Texidium — закрита платформа для читання електронних підручників від компанії Kivuto Inc. (колишня e-academy, Оттава, Канада).

Загальні відомості 
Платформу було розроблено у 2010-ті роки з метою захистити електронні книжки від копіювання та перерозповсюдження. Наразі платформа набула широкого розповсюдження у Північній Америці (США, Канада, Мексика), передусім серед вищих навчальних закладів (університети, коледжі, навчальні мережі CCI Learning та OntarioLearn). У березні 2020 р. видавництво Pearson, найбільший постачальник навчальної літератури для канадських шкіл, відкрив для загального доступу (тільки в межах Канади) свою бібліотеку підручників, які теж можна читати через Texidium.

Існує як онлайн-версія платформи, так і додатки для Windows, macOS, Android, iPad. Електронні додатки підтримують функцію звукового читання багатьох книжок (у разі читання через браузер ця функція відсутня). У книжках можна залишати коментарі та виділяти фрагменти певним кольором, але не у всіх книжках можна ці фрагменти копіювати.

Станом на початок 2020 р., Texidium підтримує книжки в форматах PDF та EPUB. Такі книжки не можна завантажити як окремі файли, незалежні від Texidium, або поділитися ними з іншими користувачами, але можна читати на персональних пристроях (комп'ютери, планшети, мобільні телефони).

Наразі інтерфейс Texidium підтримується 5 мовами: англійська, французька, німецька, іспанська, португальська. Деякі функціональні особливості доступні лише в англійській версії.

Принципи 
Користувач замовляє книжку в електронному магазині або електронному ресурсі для відповідного навчального закладу. Після замовлення книжку треба зв'язати з персональним рахунком на платформі Texidium. Щойно книжку прив'язано до персонального рахунку, її можна відкривати на різних пристроях користувача, де у нього встановлений додаток Texidium, або у браузері на сторінці платформи, але заборонено відкривати книжку водночас більше ніж на одному пристрої.

Книжки також можна роздруковувати, але цю функцію обмежено: як правило, встановлюється ліміт на роздруківку лише певного відсотку сторінок (близько 40 %).

Див. також 
 EPUB

Програмне забезпечення 
 Texidium (iPhone, iPad, Android, Windows, MacOS)

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка та загальні відомості 
 Сайт Texidium для читання онлайн-книжок

Програми для перегляду PDF
Електронний папір
Навчальні видання
Програмне забезпечення для Android
Програмне забезпечення для iOS
Програмне забезпечення для MacOS